Wilhelm Crecelius ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Crecelius (Historiker) (1828–1889), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Wilhelm Christian Crecelius (1898–1979), deutscher Mediziner